JUA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Juara (Brasile)
 jua – codice ISO 639-3 della lingua júma